Krokmossor (Drepanocladus) är ett släkte av bladmossor som först beskrevs av Müll.Hal., och fick sitt nu gällande namn av Georg Roth. Enligt Catalogue of Life ingår Krokmossor i familjen Amblystegiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Amblystegiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor